NGC 789 (другие обозначения — UGC 1520, IRAS01595+3149, MCG 5-5-47, ARAK 72, ZWG 503.77, KUG 0159+318, PGC 7760) — спиральная галактика (Sd) в созвездии Треугольник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В NGC 789 произошёл взрыв сверхновой .

Галактика NGC 789 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 789 в группу также входят ещё 12 галактик.

Примечания 

 

0789
Треугольник (созвездие)
Спиральные галактики